Ва́лдас Ада́мкус (; при рождении и до 1955 года Вольдемарас Адамкавичюс, ; род. 3 ноября 1926, Каунас) — Президент Литовской Республики с 26 февраля 1998 до 25 февраля 2003 и с 12 июля 2004 по 12 июля 2009.

Биография 
Родился в семье служащих. Отец Игнас Адамкявичюс (1896—1987) был добровольцем в Русской императорской армии, один из первых руководителей литовского военного авиационного училища, начальник генерального штаба Армии Литовской Республики, в годы Второй мировой войны начальник полиции железнодорожного вокзала в Каунасе. Мать служила в министерстве связи.

Учился в начальной школе им. Йонаса Яблонскиса и гимназии «Аушрос». Во время войны участвовал в деятельности антисоветского сопротивления: вступил в Союз борцов за свободу Литвы, выпускал с одноклассниками тиражируемую на шапирографе газету «Молодёжь, бди!» (), распространял издания Главного комитета освобождения Литвы «Борец за свободу» () и «Независимая Литва» (). Начиная с 1944 г. был порученцем Антанаса Импулявичюса, по прозвищу «Минский мясник», приговоренного за военные преступления к смертной казни. 
В июле 1944 года вместе с родителями бежал в Германию. В том же году вернулся в Литву и с августа служил во 2-м полку сформированных в Тельшяй «Сил обороны Отечества» (Tėvynės Apsaugos Rinktinė — TAR). Это подразделение в составе вермахта должно было оборонять Жемайтию. Был назначен переводчиком в штаб батальона.
После боев в октябре 1944 года под городом Сяда отступил с остатками формирования на Кретингу и затем товарным поездом выехал в Германию.

В Германии окончил литовскую гимназию. Учился на естественном факультете Мюнхенского университета.

Активный участник и организатор спортивных состязаний. На Олимпиаде порабощённых народов в Германии (1948) в соревнованиях по лёгкой атлетике выиграл две золотые и две серебряные медали.

В 1949 году прибыл в США, служил в Центре армейской разведки в Чикаго, в 1955 году получил американское гражданство. Работал на фабрике автомобильных деталей в Чикаго, чертёжником в инженерной фирме. В 1960 году окончил Технологический институт Иллинойса по специальности инженер-строитель.

Помимо родного литовского, свободно владеет также английским, немецким, польским и русским языками.

В 1951 году женился на Альме Нутаутайте.

Федеральная служба в США 
В начале 1970-х годов был приглашён в создаваемое федеральное Агентство охраны окружающей среды США (Environmental Protection Agency). Руководил научно-исследовательским центром агентства.

Был назначен заместителем администратора по пятому региону (Средний Запад) агентства. С 1981 года администратор по пятому региону. Служил в этой должности 16 лет и ушёл в отставку в 1997 году после 29 лет службы.

Был членом республиканской партии.

Эмигрантская деятельность 

Участвовал в общественно-политической деятельности литовской эмиграции. В 1951 основал академический спортивный клуб литовцев США «Lituanica». В 1958—1965 годах вице-председатель общественной организации либерального направления «Сантара-Швиеса». В 1967 избран её председателем.

В 1961—1964 годах член Совета Общины американских литовцев, входил в руководство других объединений американских литовцев.

С 1972 года каждый год посещал Литовскую ССР. Содействовал развитию мониторинга окружающей среды в прибалтийских республиках, помогал природоохранным учреждениям республик в приобретении научной литературы, приборов и программного оборудования.

Председатель оргкомитета первых Всемирных игр литовцев (1983).

Работая координатором помощи США балтийским странам в области охраны окружающей среды, организовывал стажировки в США для представителей научных учреждений Литвы, помогал библиотеке Вильнюсского университета в приобретении новейшей научной литературы.

Посол доброй воли ЮНЕСКО 
В 2003 году присвоен титул посла доброй воли ЮНЕСКО по вопросам обществознаний.

В этой сфере ЮНЕСКО занимается распространением Интернета, модернизацией библиотек, внедрением информационных технологий в систему просвещения.

Награды 
 В 1988 году за исключительные заслуги на международной арене Валдас Адамкус удостоен международной награды в области охраны окружающей среды. Кроме того, он награждён Золотой медалью Американского Агентства охраны окружающей среды и удостоен награды Президента США за отличие на службе.
 На престижных выборах «European Voice» Валдасу Адамкусу был присвоен титул «Европеец года» (2007 г.). В 2008 году за многолетнее и активное участие в олимпийском движении и распространение его идей Президенту Литовской Республики Валдасу Адамкусу было присвоено звание академика Литовской олимпийской академии.
 Глава государства награждён 29 высшими государственными наградами разных стран, Золотой цепью города Афин, орденом Железного волка Союза скаутов Литвы, орденом Звезды Союза стрелков Литвы.
 Удостоен награды Международного олимпийского комитета «За вклад в развитие спорта и олимпийского движения».

Награждён 29 высшими государственными наградами разных стран, другими отличиями и наградами. В том числе:
 Большой крест ордена Исландского сокола (Исландия, 1998)
 Большой крест ордена Святого Олафа (Норвегия, 1998)
 Орден князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 1998) — за выдающийся личный вклад в развитие украинского-литовского сотрудничества
 Орденская цепь креста Маарьямаа (Эстония, 1999)
 Большой Крест ордена Спасителя (Греция, 1999)
 Орденская цепь ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 1999)
 Орден Белого орла (Польша, 1999)
 Большой крест ордена Заслуг (Мальта, 1999)
 Большой крест ордена Заслуг (Венгрия, 1999)
 Орден «Достык» I степени (Казахстан, 2000)
 Орденская цепь ордена Трёх звёзд (Латвия, 2001)
 Орден Почётного легиона (Франция, 2001)
 Орден Звезды Румынии (Румыния, 2001)
 Орден Святого Месропа Маштоца (Армения, 2002)
 Орденская цепь ордена Белой розы (Финляндия, 2002)
 Орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан, 2002)  — за заслуги в деле развития и углубления отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Литовской Республикой, а также вклад в укрепление международной безопасности и стабильности
 Орден Витаутаса Великого с золотой цепью, (Литва, 2003)
 Орденская цепь ордена Белой звезды (Эстония, 2004)
 Орден Изабеллы Католички с цепью (Испания, 2005)
 Большой крест особой степени ордена Заслуг (Германия, 2005)
 Орден Белого двойного креста первой степени (Словакия, 2005)
 Большой крест ордена Леопольда (Бельгия, 2006)
 Большой крест Ордена заслуг с золотой цепью (Венгрия, 2006)
 Рыцарь-Командор Почётнейшего ордена Бани (Великобритания, 2006)
 Орден «За заслуги» I степени (Украина, 2006) — за весомый личный вклад в развитие украинского-литовских отношений
 Орден Матери Терезы (Албания, 2007)
 Высший орден Хризантемы на Большой ленте (Япония, 2007)
 Орден Инфанта дона Энрике на золотой цепи (Португалия, 2007)
 Международная Премия Ильяса Эфендиева (Азербайджан, 2007)
 Орден «Стара-планина» с лентой (Болгария, 2009)
 Орден Свободы (Украина, 2009) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-литовских отношений
 Орден Победы имени Святого Георгия (Грузия, 2007 год)
 Орден Вахтанга Горгасала (Грузия, 2009)
 Большой крест ордена Возрождения Польши (Польша, 2009)
 Орден князя Ярослава Мудрого II степени (Украина, 2016) — за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-литовских межгосударственных отношений
 Сведений о наградах до 1945 года не сохранилось

Доктор honoris causa 
Почётный доктор шестнадцати литовских и зарубежных университетов, в том числе:

 Вильнюсского университета (1989)
 Колледжа Св. Иосифа штата Индиана (США, 1991)
 Северо-Западного университета (США, 1994)
 Каунасского технологического университета (1998)
 Католического университета Америки (США, 1998)
 Академии сельского хозяйства университета Витовта Великого (1999)
 Иллинойсского технологического института (США, 1999)
 Инновационного Евразийского университета (Казахстан, 2000)
 Университета Де Поля (США, 2001)
 Литовского университета права (2001)
 Университета им. Витовта Великого (2002)
 Литовского спортивного университета (2004)
 Ереванского государственного университета (Армения, 2006)
 Бакинского государственного университета (2006)
 Донецкого национального университета (2006)
 Нотрдамского университета (США, 2007)
 Университета Николая Коперника (Торунь, Польша; 2007)
 Таллинского университета (2008)
 Чилийского университета (2008)
 Клайпедского университета (2008)
 Люблинского католического университета (2009)

Примечания

Ссылки 
 
 www.youtube.com/spaudostarnyba
 «Очистить Литву от литовцев…»

Выпускники Мюнхенского университета
Выпускники Иллинойсского технологического института
Кандидаты в президенты Литвы
Президенты Литвы
Экологи Литвы
Политики-эмигранты
Члены Республиканской партии США
Участники Второй мировой войны
Послы доброй воли ЮНЕСКО
Почётные доктора Университета Нотр-Дам
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Католического университета Америки
Почётные доктора Вильнюсского университета
Почётные доктора Торуньского университета
Почётные доктора Бакинского государственного университета
Президенты, вступившие в должность в 1990-е годы
Правители Европы XX века
Политики XXI века
Правители Европы XXI века
Долгожители Литвы